

Sigle 
 Ocean station vessel – Nave stazione oceanica, in aeronautica
 Oggetto Soggetto Verbo – tipo linguistico

Codici 
 OSV – codice vettore ICAO di Vladikavkaz Air Enterprise